

Informatica 
 i5 – nome commerciale di AS/400
 Core i5 – microprocessore Intel

Musica 
 i5 – gruppo musicale pop statunitense
 i5 – album discografico di i5 del 2000

Altro 

 Interstate 5 (I-5) – autostrada Interstate Highway degli Stati Uniti d'America
 Polikarpov I-5 – aereo da caccia della Polikarpov